Понца:

 Понца, Микела — итальянская биатлонистка.
 Понца — остров в составе Понцианских островов.
 Понца — город в Италии